Henry Bessemer – brytyjski wynalazca
Miejscowości w USA:
 Bessemer – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Bessemer – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
 Bessemer – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
Gminy w USA:
 Bessemer (ang. Bessemer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic